Последний лепесток — название фильмов:

 «Последний лепесток» — мультипликационный фильм 1977 года.
 «Последний лепесток» — телефильм 2016 года.